«Открове́ние Глаа́ки» () — вымышленное эзотерическое сочинение в двенадцати томах, придуманное Рэмси Кемпбеллом. Книга была написана в культе нежити, поклоняющейся Великому Древнему богу Гла'аке. Всякий раз, когда Гла'ака спал, у членов его культа были периоды свободы воли, и, поскольку они были частью Гла'аки и разделяли его воспоминания, они записывали то, что помнили о мыслях своего хозяина. Рукописи  сектантов позже стали известны как «Откровения Глааки». 

Книга упоминается в произведениях Брайана Ламли, вошедших в сборник The Taint and Other Novellas (2007) — рассказ «Ужас в Оукдине» (, 1977), повесть «Дом над прудом» (, 1980).

Описание 
Рэмси Кэмпбелл впервые описывает Откровения Глааки в рассказе «Обитатель озера» (1964). Первоначально текст состоял из 11 томов, из них девять в тщательно сокращенном опубликованном издании, но в прошлом их было больше. Ходят слухи, что ученый-мифолог Антониус Куайн однажды опубликовал том исправленное издание Откровений Глааки.

Рэмси Кэмпбелл адресует книге следующие слова:Самая злая книга или утерянный вклад в литературу оккультизма? Как и содержимое Александрийской библиотеки, она могла остаться лишь легендой.«Откровения Глааки» — редчайший и страшнейший труд, который недоступен для непосвященных ибо его сведения слишком опасны, чтобы попасть к людям. Эти запретные знания были записаны в первой половине XIX века приспешниками бога-слизня, обитающего на дне озера близ Бричестера, графство Глостершир. 

Богомерзкий труд представлял собой беспорядочное нагромождение ритуалов, заклинаний, молитв и легенд. Значительная часть текста была заимствована из других оккультных фолиантов, таких как «Некрономикон», «Книга Эйбона» и «Таинства Червей». Изначально «Откровения Глааки» состояли из одиннадцати рукописных томов. Но сохранились свидетельства, что некогда существовал и двенадцатый — продиктованный автору во сне на вершине холма Мерси под Бричестером и гораздо более редкий даже в сравнении с остальными. Позже сектанты вносили правки и все дальше удаляясь от изначальной редакции.

Единственное известное печатное издание — выпущенное лондонским «Маттерхорн Пресс» очень малым тиражом в 1865 году — насчитывало только девять томов, «отредактированных, структурированных и исправленных Перси Смоллбимом».   Тем не менее девятитомные «Откровения Глааки» могут до сих пор храниться в частных коллекциях и специализированных библиотеках.

Примечания

Литература 

 Robert M. Price (1985). "H. P. Lovecraft and the Cthulhu Mythos". Crypt of Cthulhu. 5 (1): 11, footnote #11. Robert M. Price (ed.), Mount Olive, NC: Cryptic Publications.
 Daniel Harms, The Cthulhu Mythos Encyclopedia: A Guide to Lovecraftian Horror, Oakland (California), Chaosium, coll. "Call of Cthulhu Fiction", 1998, 2nd ed. (1st ed. 1994), 425 p. (ISBN 1-56882-119-0)
 Lin Carter (annotated article by Robert M. Price and S. T. Joshi), "H. P. Lovecraft: The Books", in Darrell Schweitzer (ed.), Discovering H. P. Lovecraft, Holicong (Pennsylvania), Wildside Press, 1995 (1st ed. 1987), 163 p. (ISBN 978-1-58-715471-3), p. 107-147.

Книги по алфавиту
Оккультные книги
Демонологическая литература
Вымышленные книги мифов Ктулху
Магия в художественных произведениях
Мифы Ктулху